Города Мавритании () — список наиболее крупных населённых пунктов Мавритании. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Мавритании есть 29 городов с численностью населения более 4000 человек.

Список городов Мавритании

См. также 
 Бир-Могрейн
 Канкосса
 Медердра
 Тишит

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Мавритания
Списки:Мавритания